Дикий лён  — народное название различных растений:
 Льнянка обыкновенная
 Иван-чай узколистный